Fist of the North Star – film statunitense del 1995 diretto da Tony Randel
Fist of the North Star – titolo americano dell'anime noto in Italia come Ken il Guerriero

Videogiochi
Fist of the North Star – videogioco del 1987 per NES
Fist of the North Star – videogioco del 1990 per Game Boy
Fist of the North Star – videogioco del 2005 arcade e per PlayStation 2
Fist of the North Star: Ken's Rage – videogioco del 2010 ispirato alla serie Ken il Guerriero per Xbox 360 e PS3